

Presentación Previa 
La pareja brasileña formada por Marcelo Demoliner y João Souza son los campeones defensores pero decidieron no participar juntos en esta edición.
Demoliner lo hizo junto al holandés Thiemo de Bakker pero perdieron en semifinales ante los eventuales campeones.
Souza lo hizo junto al dominicano Víctor Estrella pero perdieron en la final del torneo ante la pareja argentina formada por Guillermo Durán y Máximo González quienes se convirtieron en los nuevos campeones del torneo.

Cabeza de serie 

 Thiemo de Bakker /  Marcelo Demoliner (Semifinales)
 Facundo Bagnis /  Eduardo Schwank (Semifinales)

 Roman Borvanov /  Artem Sitak ''(Primera ronda)
 Víctor Estrella /  João Souza ''(Final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Porto Alegre 2013